Finlandia puede referirse a:
 Finlandia, país nórdico en Europa;
 Golfo de Finlandia, golfo ubicado al norte de Europa, perteneciente a la cuenca del Mar Báltico;
 Finlandia, obra musical de Jean Sibelius;
 Premio Finlandia, premio literario finlandés;
 Finlandia, una marca de vodka.
 Finlandia, un queso.

Históricamente puede referirse a los siguientes países extintos:

 Gran Ducado de Finlandia, nombre que adoptó Finlandia durante la ocupación rusa;
 Reino de Finlandia (1918), país que surgió luego de la desintegración del Imperio Ruso;
 República Democrática de Finlandia, país extinto que ocupaba un territorio similar al del actual país;
 Gran Finlandia, país propuesto en Europa a mediados del siglo XX.
 Suecia-Finlandia, país que existió desde 1721 hasta 1809.

Véase también